Saint-Arnoult  o Arnulf de Metz  (Lay-Saint-Christophe, Lorena, 582 - Remiremont, 641), franc bisbe de Metz, conseller de diversos sobirans merovingis  
 Saint-Arnoult (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Saint-Arnoult (Loir i Cher), municipi al departament del Loir i Cher (regió del Centre – Vall del Loira, França)
 Saint-Arnoult (Oise), municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Saint-Arnoult (Sena Marítim), municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Saint-Arnoult-des-Bois, municipi al departament de l'Eure i Loir (regió del Centre – Vall del Loira, França)
 Saint-Arnoult-en-Yvelines, municipi al departament d'Yvelines (regió de l'Illa de França)
 Cantó de Saint-Arnoult-en-Yvelines, cantó districte de Rambouillet (departament d'Yvelines, França)